Riemann steht für:
 Riemann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Verlag Riemann, deutscher Sachbuchverlag
 E. Riemannsche Hofbuchhandlung, Buchhandlung aus Coburg
 Riemann Musiklexikon
 Lemma von Riemann-Lebesgue, mathematischer Satz aus der Analysis

Riemann ist der Name folgender astronomischer Objekte:
 Riemann (Mondkrater), Mondkrater
 (4167) Riemann, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Reimann
 Rimann
 Ryman
 Rymann
 Reeman